MarcoPolo Airways — бывшая афганская авиакомпания со штаб-квартирой в Кабуле, выполнявшая чартерные пассажирские и грузовые перевозки в аэропорты страны.

Компания была образована в 2003 году. В декабре того же года выполняла регулярный рейс из Кабула в Дубай.

Прекратила свою деятельность в 2004 году.

Примечания

Ссылки 

Авиакомпании Афганистана